Information Management System, een databaseprogramma ontwikkeld door IBM
IP Multimedia Subsystem, een Next Generation Networks telecommunicatie infrastructuur voor telefonieaanbieders
IMS (automerk), een onderdeel van de Roemeense automerk ARO
IMS Global Learning Consortium, een international consortium van bedrijven en instellingen actief op het gebied van leertechnologie.
Ionenmobiliteitsspectrometrie, een analytische techniek om scheikundige stoffen te identificiëren